

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Frisco – census-designated place della contea di Dare, Carolina del Nord
 Frisco – città della Contea di Summit, Colorado
 Frisco – città della Contea di Collin, Texas
 Frisco – soprannome di San Francisco, California
 Frisco City – comune della contea di Monroe, Alabama

Altro
Frisco – piroscafo cisterna italiano